Hier werden die Außenminister der Republik China aufgelistet.

China Republik